bilon – pieniądz zdawkowy w postaci monet
 bilon – stop miedzi i srebra
 Bilon – polski raper
 Billon – standard obrotu cyfrową gotówką typu blockchain